Dušek ist der Familienname folgender Personen:

 Dušan Dušek (* 1946), slowakischer Schriftsteller
 Jaroslav Dušek (* 1961), tschechischer Schauspieler
 Josepha Dušek (1754–1824), böhmische Sängerin (Sopran)
 Mikuláš Dušek (1913–1994), slowakischer Prähistoriker
 Robert Dušek (* 1967), tschechischer Politiker
 Sigrid Dušek (1937–2009), deutsche Prähistorikerin
 Václav Dušek (* 1944), tschechischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Duschek
 Dusek